Antonio Ferre (1962) – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 David Bisbal Ferre (1979) – cantautore spagnolo

Pagine correlate
Ferré
Ferrè